Jméno a příjmení Franz Fischer má více nositelů:

 Franz Fischer (duchovní) (1830–1888) – rakouský římskokatolický duchovní a politik z Horních Rakous, poslanec Říšské rady
 Franz Fischer (filozof) (1929–1970) – rakouský filozof
 Franz Fischer (pedagog) (1793–?) – český pedagog, profesor obchodního práva v Olomouci a Praze
 Franz Fischer (poslanec Českého zemského sněmu) (?–1900) – českoněmecký politik z Trutnovska, poslanec Českého zemského sněmu
 Franz Fischer (kronikář) (1867–1937), ředitel školy, autor folklorních a historických článků, obecní kronikář; čestný občan Horní Plané